Mechanický pomeranč ( Clockwork Orange) může označovat tyto pojmy:

 Mechanický pomeranč (kniha) – novela Anthony Burgesse
 Mechanický pomeranč (film) – film Stanley Kubricka, založený na stejnojmenné knize.
 Clockwork Orange je přezdívka pro metro v Glasgow, Skotsko.